Râul Căprioara se poate referi la:

 Râul Căprioara, Priboiașa
 Râul Căprioara, Vulturu
 Râul Căprioara, Cracăul Alb

Vezi și 
 Căprioara (dezambiguizare)

 Râul Capra (dezambiguizare)

Toponime românești